C7H13N – formula molecolare della chinuclidina
C7H13N – formula molecolare della pirrolizidina

Formule molecolari